Stake.com es un casino en línea. Es operado por Medium Rare NV, una empresa constituida en Curazao, donde posee una licencia de casino online. Es una empresa global con oficinas en Serbia, Australia, Chipre y personal en todo el mundo.

Historia 
En 2016, Ed Craven y Bijan Tehrani fundaron Easygo, una empresa que desarrollaba juegos para casinos online. Los dos ayudaron a crear Stake.com, que se fundó en 2017.

En diciembre de 2021, Stake.com se lanzó en el Reino Unido en asociación con TGP Europe.

Ofrendas 
Stake.com ofrece juegos de casino tradicionales (como tragamonedas, blackjack y ruleta) y apuestas deportivas. Ofrece secuencias de video con crupieres en vivo.

Los usuarios de Stake.com normalmente no manejan monedas tradicionales, sino que depositan y retiran criptomonedas desde y hacia su cuenta de apuestas. Los saldos de la cuenta se pueden retirar en el valor equivalente de la criptomoneda y luego volver a depositarlos en la billetera personal de criptomonedas del usuario. Los usuarios del sitio del Reino Unido de Stake.com solo negocian en moneda fiduciaria.

Patrocinios 
Stake.com ha invertido en acuerdos de patrocinio en varios deportes, incluido el luchador de UFC Israel Adesanya, los equipos de fútbol ingleses Gillingham FC, Watford FC, y Everton FC, el futbolista argentino Sergio Agüero, en la Fórmula 1 el piloto reserva Pietro Fittipaldi y su hermano, el piloto de Fórmula 2 Enzo Fittipaldi, el cantante canadiense Drake, y el combate de boxeo entre Guennadi Golovkin y Ryota Murata.

En enero de 2023, el equipo Alfa Romeo F1 Team anunció que Stake sería su patrocinador principal para la temporada 2023 de Fórmula 1 en un contrato de varios años, cambiando su nombre a «Alfa Romeo F1 Team Stake».

Referencias

Enlaces externos 
 
 

Casas de apuestas digitales
Casinos